Томас-Гоменсоро () — населённый пункт на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас. Административный центр одноимённого муниципалитета.

История 
3 мая 1909 года получил статус села (Pueblo) постановлением № 3.455. Первоначальное название населённого пункта — Санха-Хонда. Современное название было дано в честь президента Уругвая, Томаса Хосе Гоменсоро Альбина.

География 
Расположен примерно в 27 км к юго-западу от города Белья-Уньон, в 110 км к юго-востоку от города Артигас и в 736 км к северу от столицы страны, города Монтевидео.

Население 
По данным на 2011 год население Томас-Гоменсоро составляет 2659 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая